A Map of What is Effortless a Telefon Tel Aviv amerikai Electronica zenekar második lemeze.

Számok
"When It Happens It Moves All By Itself"
"I Lied"
"My Week Beats Your Year"
"Bubble And Spike"
"Map Of What Is Effortless"
"Nothing Is Worth Losing That"
"What It Is Without The Hand That Wields It"
"What It Is Will Never Again"
"At The Edge Of The World You Will Still Float"

2004 nagylemezei
Telefon Tel Aviv-albumok